Il singolare del torneo di tennis JSM Challenger 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Frédéric Niemeyer che ha battuto in finale Sébastien Lareau 7-6, 3-6, 7-6.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (secondo turno)
 Cecil Mamiit (primo turno)
 Ronald Agénor (primo turno)
 Sébastien Lareau (finale)

 Marcos Ondruska (secondo turno)
 Bob Bryan (secondo turno)
 Jeff Coetzee (primo turno)
 Werner Eschauer (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

JSM Challenger 1999